Arzamas-16 – radziecki instytut badawczy, biuro projektowe i zakład produkcyjny broni jądrowej.
 Arzamas-16 – radzieckie miasto zamknięte, siedziba instytutu broni jądrowej Arzamas-16